Liste der Regierungen Flanderns seit 1981

Flandern
!